Jarmo Muukkonen, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || Kiekko-Espoo || 2. Divisioona
|| 27 || 27 || 29 || 56 || 10 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 43 || 20 || 21 || 41 || 57 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 33 || 9 || 9 || 18 || 19 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 39 || 9 || 9 || 18 || 19 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 44 || 13 || 19 || 32 || 16 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 1992-1993 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 36 || 7 || 7 || 14 || 26 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 48 || 7 || 12 || 19 || 46 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 49 || 13 || 12 || 25 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 48 || 8 || 11 || 19 || 32 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || VIK Västerås HK || Elitserien
|| 50 || 10 || 16 || 26 || 28 || 10 || 2 || 2 || 4 || 20 
|-
| 1997-1998 || VIK Västerås HK || Elitserien
|| 37 || 4 || 4 || 8 || 36 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1966
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du VIK Västerås HK
Attaquant de hockey sur glace